

Білянка — село, Горлицький повіт, Малопольське воєводство

Білянка — село, Білокатайський район, Башкортостан
 Білянка — присілок, Орловський район, Кіровська область